Владимир Долганов:
  (род. 1947) — советский лыжник.
 Далганов (Долганов), Владимир Александрович (род. 1956) — советский футболист.
 Долганов, Владимир Николаевич (1868—1941) — русский и советский офтальмолог.